Jagtvej har flere betydninger, heraf er det vejnavn for mere end 40 danske veje.

Vejstrækninger 
 Jagtvej (København) – gennemgående trafikåre, bl.a. kendt for Ungdomshuset i nr. 69
 Jagtvej (Odense) – fra Munke Mose til Hjallesevej i Odense
 Jagtvej (Aabenraa) – Torp ved Aabenraa